Prima Ligă Armeană 2009 a fost cel de-al XVIII-lea sezon al Primei Ligi Armene de la fondarea ei. Sezonul a început pe 21 martie 2009 și s-a finalizat la 7 noiembrie 2009. Pyunik Erevan a fost echipa campioană.

Echipe participante

Clasament

Rezultate

Clasament marcatori 
Atualizat: 7 noiembrie 2009; Sursa: ffa.am
15 goluri
  Arthur Kocharyan (Ulisses)

14 goluri
  Arsen Avetisyan (Gandzasar)
  Boti Demel (Mika)

11 goluri
  Henrik Mkhitaryan (Pyunik Erevan)
  Samvel Melkonyan (Banants)
  Artyom Adamyan (Ulisses)

10 goluri
  Aram Voskanyan (Mika)
  Albert Tadevosyan (Pyunik Erevan)

9 goluri
  Marcos Pizzelli (Pyunik Erevan)

8 goluri
  Andranik Barikyan (Shirak)

7 goluri
  Ulises Cano (Mika)
  Ara Hakobyan (Mika)
  Gevorg Ghazaryan (Pyunik Erevan)

European competitions

Liga Campionilor 2009-2010 
 Liga Campionilor 2009–10
 Dinamo Zagreb – Pyunik Erevan L (0–0, 3–0) 3–0 la general

UEFA Europa League 2009-2010 
 Prima rundă
 Helsingborg – Mika L (3–1, 1–1) 4–2 la general
 Široki Brijeg – Banants L (2–0, 0–1) 2–1 la general

 A II-a rundă
 NAC Breda – Gandzasar L (6–0, 2–0) 8–0 la general

Legături externe 
 ffa.am
 soccerway.com
 uefa.com
 rsssf.com

2009 în fotbal
Armenia